Jacques Le Chevallier (1896-1987), verrier français ;
 Jean-Marie Le Chevallier (1936-2020), homme politique français ;
 Martin Le Chevallier (1968), artiste plasticien français.